Alexander est originellement un prénom masculin romain d'origine grecque (), qui a donné Alexandre en français. C'est resté un prénom usuel dans plusieurs langues dont l'allemand, l'anglais, le danois, le hongrois, l'islandais, le néerlandais, le norvégien, le slovaque et le suédois.

Anthroponyme

Prénom 

 Alexander (1880-1954), médium et illusionniste américain.

Patronyme

Toponyme

Canada 
 Alexander, une municipalité rurale du Manitoba ;
 Alexander, une bande indienne de l'Alberta ;
 Alexander 134, une réserve indienne de l'Alberta ;
 Alexander 134A, une réserve indienne de l'Alberta ;
 Alexander 134B, une réserve indienne de l'Alberta ;

États-Unis 
 Alexander, une ville de l'Arkansas ;
 Alexander, une ville du Dakota du Nord ;
 Alexander, une ville du Kansas ;
 Alexander, une ville du comté de Floyd, en Iowa ;
 Alexander, une ville du Maine ;
 Alexander, une ville du comté de Genesee, dans l'État de New York ;
 Alexander, un village dans l’État de New York ;
 Archipel Alexander, un archipel en Alaska ;
 Alexander Creek, une communauté indienne d'Alaska dans le borough de Matanuska-Susitna ;
 Alexander's Mill, ou Wilson Feed Mill, moulin à eau américain dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio ;
  ;

Nouvelle-Zélande 
 Alexander, une rivière.

Oeuvres 

 Alexander, le titre original du film Alexandre d'Oliver Stone (2004) ;
 Alexander (en japonais Alexander Senki), une série animée de Yoshinori Kanemori (1999) ;
 Alexander, un jeu vidéo datant de 2005.

Autres 
Alexander peut aussi désigner :
 Alexander, un yacht à moteur de luxe ;
 Alexander, une station du métro de Rotterdam ;
 Alexander (ou Alexandre), un cocktail alcoolisé ;
 Alexander, un cépage hybride cultivé aux Etats-Unis.

Voir aussi 
 Alexander Aircraft Company, une entreprise aéronautique américaine disparue
 , une entreprise cinématographique américaine disparue
 Gare de Rotterdam-Alexander, une station de train à Rotterdam
 Alexander Guest House, un bâtiment patrimonial aux États-Unis

Prénom masculin
Prénom américain
Prénom anglais
Prénom allemand